Н’Дур () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Н’Дур, Алассан (род. 1981) — сенегальский футболист.
 Н’Дур, Йуссу (род. 1959) — сенегальский певец и ударник.